Thruxton kan syfta på:

 Thruxton, Hampshire – en ort och civil parish i Hampshire, England
 Thruxton Circuit
 Thruxton, Herefordshire – en ort och civil parish i Herefordshire, England